Амуры Лондона () — музей, посвященный любви и эротическим взаимоотношениям людей, располагается в городе Лондон на площади Пикадилли. Все 9 залов выполнены в розовых и красноватых тонах, а искусно установленное освещение создает соответствующую атмосферу.

Музей активно использует последние технические новинки, сенсорные экраны, мультимедиа, посвященные любовным отношениям и сексуальным темам. Над экспозицией работали историки, исследователи и сексологи, которые сделали все, чтобы посетители поняли искусство любви.

Примечания

Ссылки 
 Музей Амуры (Amora) 
 Музей Амуры в Лондоне
 Let's talk about sex in the city 

Музеи Лондона
Музеи по алфавиту